Une vibration est un mouvement d'oscillation autour d'une position d'équilibre stable ou d'une trajectoire moyenne.
vibration moléculaire
 Vibration est une radio française.
 Vibrations était un magazine franco-suisse consacré aux musiques du monde.
 Vibrations. Musiques, médias, société (1985-1991) était une revue scientifique consacrée à l'analyse des musiques populaires.
 Vibrations est un film américain réalisé par Michael Paseornek, en 1996.
 Vibration est un système mis en place dans le domaine du jeu vidéo.